Сапега, Павел Иванович:
 Сапега, Павел Иванович (около 1490—1579) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Сапега, Павел Иванович (до 1546—1580) — государственный деятель Речи Посполитой.